Léon Henri (Leo) Mundeleer, né à Ixelles, le  et y est décédé le , est un homme politique belge francophone, membre du Parti de la liberté et du progrès (unitaire)-PLP, ensuite PRL.  Il fut le père du secrétaire d'État libéral Georges Mundeleer.

Biographie
Leo Mundeleer fut docteur en droit et avocat.
Il fut conseiller communal à Ixelles et conseiller provincial de la province de Brabant unitaire.
Il était ministre de la défense dans les gouvernements Van Acker I et II et ministre de l'instruction publique dans le gouvernement Eyskens I.

Carrière politique
 Conseiller communal à Ixelles
 Conseiller provincial de la province de Brabant
 Ministre de la défense nationale et de l'instruction publique.

Notes et références

Député belge
Ministre belge
Personnalité libérale belge
Naissance à Ixelles
Naissance en avril 1885
Décès en décembre 1964
Décès à Ixelles
Ministre belge de la Défense
Décès à 79 ans